Лак для воло́с:

 Лак для волос — средство для укладки волос
 Лак для волос (мюзикл) — бродвейский мюзикл 2002 года
 Лак для волос (фильм) — список фильмов

См. также 
 Лак (значения)